Pedro Cevallos puede hacer referencia a:

 Pedro Antonio de Cevallos, virrey del Río de la Plata entre 1777 y 1778.
 Pedro Cevallos Guerra, ministro y estadista español de principios del siglo XIX.
 Pedro José Cevallos, presidente de Ecuador desde el 1 de julio de 1888 hasta el 17 de agosto de 1888.
 Pedro Fermín Cevallos, abogado, político e historiador ecuatoriano.